Kirsch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John A.W. Kirsch
 Philip H. Kirsch
 Theodor Franz Wilhelm Kirsch